Джавед Карим (, , род. , , округ , ГДР) — американский предприниматель, один из создателей сервиса YouTube, ранее внёс вклад в разработку сервисов платёжной системы PayPal.

Биография 
Родился в Мерзебурге (ГДР), в семье немки и бангладешского иммигранта, но ещё в раннем детстве переехал с семьёй в ФРГ и вырос в Нойсе. В 1992 году его семья переехала в США, где Карим окончил Центральную школу Миннесоты и поступил в Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне, но не окончил его, перейдя на работу в PayPal, хотя в 2004 году всё-таки стал бакалавром информатики.

В 2005 году совместно с Чадом Хёрли и Стивом Ченом основал YouTube — первый видеоролик был загружен на этот сайт 23 апреля 2005 года. Это был первый ролик пользователя jawed, а в 2008 году у него их было 44, самое первое видео — единственное из оставшихся сейчас. Позже поступил в аспирантуру по информатике в Стэнфордском университете. Во время продажи YouTube Google получил 137443 акции. Его мать является адъюнкт-профессором биохимии в Университете Миннесоты.

Считается членом так называемой «мафии PayPal» — неформального объединения инвесторов и предпринимателей, работавших в PayPal до её поглощения EBay в 2002 году.

Примечания 

Предприниматели США
Сотрудники PayPal
Выпускники Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Выпускники Инженерного колледжа Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Иммигрировавшие в США из Германии